Великобритания
 Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты

Россия
 Фонд национального благосостояния России
 Национальный фонд развития здравоохранения
 Фонд национальной энергетической безопасности
 Национальный фонд «Общественное признание»

США
 Национальный научный фонд (США)

 Национальный фонд демократии

Казахстан
 Национальный фонд Республики Казахстан
 АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“»

Израиль
 Еврейский национальный фонд

Бразилия
 FUNAI — Национальный фонд индейцев